Pfingstkirche steht für: 

 einen Teil der Pfingstbewegung, einer christlichen Bewegung

Evangelische Gotteshäuser:

 Pfingstkirche (Berlin), ein evangelisches Gotteshaus in Berlin-Friedrichshain
 Pfingstkirche (Potsdam)
Siehe auch:
 Pfingstbergkirche